Кущев — фамилия.

 Кущев, Александр Михайлович (1898 — 1975) — советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Кущев, Игорь Геннадьевич (род. 23 июля 1959) — российский музыкант, гитарист первого состава группы «Сектор Газа».